Claude Renoult  (né à Macey (Manche) le  , fut Maire de Saint-Malo d'avril 2014 à juin 2020.

Biographie	
Né à Macey (Manche) le  , dans la ferme de ses grands-parents, il est l'ainé d'une fratrie de quatre garçons. Ses parents étaient agriculteurs.
 
Diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) puis de l'École supérieure d'ingénieurs de Toulouse (aujourd'hui l'ENSEEIHT), il entre en 1972 à EDF-GDF où il fera toute sa carrière. 
 
Parmi ses postes occupés, celui de directeur pour la Corse dans les années 1980 lui vaudra deux séquestrations par des salariés et des nationalistes, dont l'une très médiatisée. Entre 1987 et 1993, il est directeur d'EDF-GDF pour la région de Saint-Malo. Il poursuit ensuite sa carrière en pilotant des projets internationaux et finira au siège comme directeur pour la Corse et les départements d'outre-mer. 
	
Il prend sa retraite en 2008 et s'installe alors définitivement à Saint-Malo. Il devient président de la Société nautique de la baie de Saint-Malo (SNBSM). Il est, la même année, élu sur la liste du maire sortant René Couanau et devient , chargé des grands projets, du développement durable et des affaires maritimes. Il affirmera que celui-ci l'avait fait venir auprès de lui avec le souhait qu'il lui succède. René Couanau annonce d'ailleurs en 2012 qu'il ne se représentera pas aux municipales de 2014 avant de revenir sur sa décision un an plus tard. Claude Renoult monte alors sa propre liste et l'emporte au second tour dans une triangulaire face à la liste menée par René Couanau et celle menée par le radical de gauche Stéphane Perrin.
	
Dans le cadre de la mise en œuvre des municipales de 2014, le conseil communautaire de Saint-Malo Agglomération nouvellement élu l'a également désigné président de la communauté d'agglomération le , où il succède au maire-adjoint de Saint-Malo Henri-Jean Lebeau. Il ne se représente pas à l'issue de son mandat de Maire de Saint-Malo en 2020.
	
Claude Renoult est marié et père de deux enfants. Il est chevalier de l'ordre national du Mérite.

Notes et références 

Maire de Saint-Malo, Saint-Servan et Paramé
Naissance en janvier 1948
Naissance dans la Manche